Bédouès foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendeu-se por uma área de 26,80 km². 

Em 1 de janeiro de 2016, passou a fazer parte da nova comuna de Bédouès-Cocurès.

Demografia 

Antigas comunas de Lozère